Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Nikola Pilić e Stan Smith che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Frew McMillan 2-6, 6-4, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1973